Susikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Susikari (ö i Mellersta Österbotten), 
 Susikari (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar